Armillifera parva este o specie de animal din perioada Ediacaran care a existat acum 553 de milioane de ani. Armillifera a fost descoperitâ de prima oară in 1980 de palaeontologul Rus Mikhail A Fedonkin.. Suprafața regiunii alui Armillifera parva esta acoperitâ cu adâncituri în formă de cârlige care sunt aranjate corespunzător la o simetrie de alunecare. Această simetrie este suggestivă cu o afinitate cu încrengătura Proarticulata. Armillifera parva a fost probabil un osmotrof care nu se mișca de nivel scăzut.

Referințe 

Animale preistorice
Fosile